
Termin -{R70}- ima više značenja.

 Samsung Sens}, R70 model laptopa
 R70 put (Južna Afrika), autoput